Sol y Sombra puede hacer referencia a:
 Sol y Sombra (revista) (1897-1948), revista taurina de Madrid.
 Sol y Sombra (canción), sencillo de Los Pekenikes.
 Sol y sombra, bebida alcohólica de coñac y anís.